

Persone 
 Massimo Bontempelli (1878-1960), romanziere, poeta e drammaturgo italiano.
 Massimo Bontempelli (storico) (1946-2011),  storico, filosofo, saggista e insegnante italiano
 Bruno Bontempelli (1948-2014), compositore e scrittore francese
 Guy Bontempelli  (1940-2014), cantautore e attore francese